Dallol může být:

 Dallol (sídlo v Etiopii) – sídlo v Etiopii
 Dallol (okres) – okres (woreda) v Etiopii
 Dallol (sopka) – sopka v Etiopii
 Dallol Bosso – lokalita v Nigeru
 Dallol Maouri – lokalita v Nigeru

Reference